

Letteratura 
 Qui Washington: muoio e chiudo (Holocaust) – romanzo di Henry Kane del 1967
 Olocausto (Holocaust) – romanzo di Gerald Green del 1978

Musica 
 Holocaust – gruppo musicale di La Spezia attivo tra il 1980 ed il 1982 in cui militava Gianluca Lerici
 Holocaust – gruppo musicale heavy metal statunitense

Televisione 
 Holocaust – miniserie televisiva statunitense del 1978